Нижняя Слудка (Красная Слудка, ) — деревня в Глазовском районе Удмуртии, в составе Верхнебогатырского сельского поселения.

Название 
Деревня получила название Красная Слудка по её расположению на высоком глинистом берегу (слудке) реки Чепцы. Удмуртское название деревни переводится как «старая Эбга». Эбга́ — воршуд одной из родовых групп северных удмуртов. Народная этимология связывает городище Эбгакар ( «гнездо, городище»), находящееся возле деревни, с женщиной Эбгой — женой одного из героев преданий о Дондинских богатырях.

География 
Улицы деревни:
 Нижнеслудская

Население 

Численность постоянного населения деревни составляет 59 человек (2007).

Примечания 

Населённые пункты Глазовского района